Popowo ist der Name von:
In Bulgarien
 Popowo, Stadt in der Oblast Targowischte
 Popowo (Boljarowo), Gemeinde in der Oblast Jambol
In Polen
 Popowo (Prostki), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Popowo (Międzychód), Dorf im Powiat Międzychodzki; Woiwodschaft Großpolen
 Popowo (Oborniki), Dorf im Powiat Obornicki, Woiwodschaft Großpolen
 Popowo (Wronki), Dorf im Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen
 Popowo (Tłuchowo), Ortschaft im Powiat Lipnowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Popowo (Bledzew), Dorf im Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus
 Popowo (Bytom Odrzański), Dorf im Powiat Nowosolski, Woiwodschaft Lebus
 Popowo (Bargłów Kościelny), Dorf im Powiat Augustowski, Woiwodschaft Podlachien
 Popowo (Grajewo), Dorf im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien
 Popowo (Cewice), Dorf im Powiat Lęborski, Woiwodschaft Pommern
 Popowo (Stegna), Dorf im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Pommern
 Popowo (Będzino), Dorf im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern
 Popowo (Wałcz), Dorf im Powiat Wałecki,  Woiwodschaft Westpommern
In Russland
 Popowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan, Rajon Wargaschi
 Popowo (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma, Rajon Manturowo 
 Popowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Udomlja 
 Popowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Kardymowo 
In der Ukraine
 Popowo (Ukraine)

Siehe auch:
 Popowo Borowe, Popowo Kościelne, Popowo Salęckie, Popowo Stare, Popowo Tomkowe, Popowo Wonieskie
 Popowo-Huby, Popowo-Ignacewo, Popowo-Kolonia, Popowo-Parcele, Popowo Północ
 Popów